Snídaně u Tiffanyho () může být:
 Snídaně u Tiffanyho (kniha) – novela amerického spisovatele Trumana Capoteho
 Snídaně u Tiffanyho (film) – stejnojmenná filmová adaptace s Audrey Hepburnovou a Georgem Peppardem v hlavních rolích
 Breakfast at Tiffany’s – píseň americké hudební skupiny Deep Blue Something odkazující na film